Die Eliteserien 2021 war die 77. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 5. Saison unter dem Namen Eliteserien. Die Saison sollte ursprünglich am 5. April 2021 beginnen und am 27. November desselben Jahres enden. Aufgrund anhaltend hoher COVID-19-Infektionszahlen wurde der Saisonstart zunächst auf das erste Maiwochenende verlegt, am 31. März wurde der Auftakt schließlich auf den 9. Mai terminiert. Die Punktspielserie endete am 12. Dezember 2021.

Als Titelverteidiger ging der FK Bodø/Glimt in die Saison. Neu dabei waren die Aufsteiger Lillestrøm SK und Tromsø IL, die die beiden Absteiger Start Kristiansand und Aalesunds FK ersetzten.

Der FK Bodø/Glimt konnte den Titel erfolgreich verteidigen und errang seine zweite norwegische Meisterschaft. Absteigen mussten Stabæk Fotball und Mjøndalen IF, während Brann Bergen am letzten Spieltag zwar noch der Sprung auf den Relegationsplatz gelang, hier aber dem FK Jerv unterlag. Torschützenkönig wurde Ohi Omoijuanfo, dem 27 Treffer gelangen.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 14 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison, sowie den zwei Aufsteigern Tromsø IL und Lillestrøm SK aus der OBOS-Liga 2020. Diese spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nimmt an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2022/23, der zweite und dritte Platz an der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2022/23 teil.

Mannschaften und ihre Spielstätten

Statistiken

Abschlusstabelle 

Zum Saisonende 2021:

Zum Saisonende 2020:

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Relegation 
Der 14. der Eliteserie spielte gegen den Sieger der Aufstiegsrunde der zweitklassigen OBOS-Liga in einer einfachen Partie in der Relegation. Das Spiel fand am 15. Dezember 2021 auf neutralem Platz in der Intility Arena in Oslo statt. Der unterklassige FK Jerv setzte sich in einer dramatischen Partie mit 8:7 (4:4; 1:1) im Elfmeterschießen durch und stieg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die höchste Spielklasse auf.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website bei Fotball.no
 Eliteserien 2021 bei NRK

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2021